Aleksandrów Kujawski
 Trojanów (gemeente)
 Trojanów (powiat Garwoliński)